Клаусдорф (Швентине) — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Клаусдорф (Штральзунд) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.